Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2019 de l'Open d'Australie qui est disputé du 14 au . Ce tournoi est le premier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
À partir de 2019, en cas d'égalité à 6-6 dans la dernière manche, un super tie-break en 10 points décidera de l'issue des matches à l'Open d'Australie. Cette nouvelle règle s'applique aux simples et doubles messieurs et dames. L'année 2019 verra donc les quatre tournois du Grand Chelem appliquer chacun un règlement différent en ce qui concerne les manches décisives (super tie-break à 6-6 à l'Open d'Australie, deux jeux d'écart à Roland Garros, tie-break à 12-12 à Wimbledon et tie-break à 6-6 à l'US Open).

La saison 2018 n'a vu aucune joueuse remporter plusieurs Majeurs. Ainsi, cinq joueuses peuvent prétendre à la victoire : la Danoise  mondiale Caroline Wozniacki, tenante du titre, la Roumaine  mondiale Simona Halep, vainqueur de Roland-Garros, l'Allemande  mondiale Angelique Kerber, vainqueur de Wimbledon, la Japonaise  mondiale Naomi Osaka, vainqueur à l'US Open et l'Ukrainienne Elina Svitolina, récente vainqueur du Masters. On peut aussi noter la double présence en finale de Grand Chelem en 2018 de l'Américaine Serena Williams, à la recherche de son  en Majeur, et de la Tchèque Petra Kvitová, joueuse la plus titrée en 2018. Enfin, plusieurs joueuses peuvent prétendre à la place de numéro 1 mondiale à l'issue du tournoi.

Forfaits 
On note le forfait de l'Américaine Coco Vandeweghe (blessure à la cheville). 

Elle est remplacée par Sachia Vickery.

Pendant le tournoi 
Naomi Osaka, récent vainqueur à l'US Open 2018, rejoint la Tchèque Petra Kvitová en finale, et devient la première joueuse japonaise à atteindre la finale de l'Open d'Australie en simple dames. L'issue de ce tournoi verra en outre le sacre d'une nouvelle reine du tennis féminin, car les deux finalistes se disputent la place de numéro une mondiale, en prime d'un premier titre à Melbourne.

Lauréate 
Naomi Osaka remporte le tournoi au terme d'une finale serrée face à Petra Kvitová (7-6, 5-7, 6-4). Elle remporte son second titre du Grand Chelem après sa victoire à l'US Open 2018 et devient pour la première fois 1 mondiale au classement WTA à l'issue du tournoi.

Primes et points 
La dotation totale du tableau s'élève à , en augmentation de 14 % par rapport à l'édition 2018.

Note : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie
 Tournoi de qualification du simple dames de l'Open d'Australie 2019

Liens externes 
  Site officiel

Navigation 

2019
Tennis en Australie en 2019
Open Australie Simple dames
Tennis en janvier 2019